Красуня:

Фільми 

 «Красуня» — радянський художній фільм 1969 року.
 «Красуня» — оскароносний американський фільм 1990 року режисера Гаррі Маршалла.
 «Красуня» — російський телевізійний фільм 2013 року режисера Дмитра Петруня.
  — індійський фільм 2014 року.

Інші значення 
 «Красуня» — картина італійського живописця Тіціана.
 Красуня (Calopteryx) — рід бабок з родини красуневих.
 Красуня блискуча (Calopteryx splendens) — вид комах з роду красунь.
 Красуня діва (Calopteryx virgo) — вид комах з роду красунь.